São Caetano (portugués para San Cayetano) puede hacer referencia a:

Lugares 
 São Caetano (Madalena), freguesia portuguesa del municipio de Madalena
 São Caetano (Cantanhede), freguesia portuguesa del municipio de Cantanhede
 São Caetano do Sul, municipio brasileño del Estado de São Paulo
 São Caetano (Pernambuco), municipio brasileño del Estado de Pernambuco

Fútbol 
 Associação Desportiva São Caetano, club de fútbol de la ciudad de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Brasil